36. længdegrad kan henvise til:

 36. vestlige længdekreds
 36. østlige længdekreds